Persiani ist der Familienname folgender Personen:

 André Persiani (Paul Stephane Persiani; 1927–2004), französischer Jazzpianist, Arrangeur, Komponist und Bandleader
 Angelo Persiani (* 1946), italienischer Diplomat
 Fanny Tacchinardi-Persiani (1807–1867), italienische Opernsängerin
 Giuseppe Persiani (1799–1869), italienischer Komponist